Osek se poate referi la mai multe locuri din Republica Cehă, Polonia și Slovenia:

 Osek, Teplice, oraș în districtul Teplice
 Osek, Beroun, sat în districtul Beroun
 Osek, Jičín, sat în districtul Jičín
 Osek, Písek, sat din districtul Pisek
 Osek, Rokycany, sat în districtul Rokycany
 Osek, Strakonice, sat în districtul Strakonice
 Osek nad Bechvou, sat în districtul Prerov
 Velký Osek, sat în districtul Kolín
 Mănăstirea Osek, mănăstire în orașul Osek din districtul Teplice
 Osek, Nova Gorica, un sat din comuna Nova Gorica a Sloveniei
 Òsek - Osiek, powiatul Wejherowo, sat din voievodatul Pomerania al Poloniei 
 OSEK, sistem de operare pentru platforme cu uz dedicat în aplicații industriale

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice